

Personen met achternaam Darcy 
 Eamonn Darcy, Iers golfer
 Fitzwilliam Darcy, mannelijk hoofdpersoon in Pride and Prejudice
 Henry Darcy, Frans wetenschapper

Overige betekenissen 
 darcy (eenheid), eenheid voor permeabiliteit in de geologie
 wet van Darcy, wet voor de beschrijving van de stroming van grondwater
 Darcy (sneeuwstorm), sneeuwstorm in februari 2021